Szydłowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Szydłowo, gmina du powiat de Piła
 Szydłowo, village et siège de cette gmina
 Szydłowo, village du powiat de Gniezno

dans la voïvodie de Mazovie
 Szydłowo, gmina du powiat de Mława
 Szydłowo, village et siège de cette gmina